Гванда () — город на юго-западе Зимбабве, административный центр провинции Южный Матабелеленд.

География 
Расположен в 122 км к юго-востоку от Булавайо. Абсолютная высота — 965 метров над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 13 339 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
В районе Гванды осуществляется добыча асбеста, хрома и золота. Через город проходит автомобильная дорога (A-6), ведущая из Булавайо в Байтбридж. Байтбридж расположен примерно в 220 км к юго-востоку от Гванды.

Примечания 

Города Зимбабве